Blechert ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Blechert (* 1947), deutscher Schwimmsportler
 Siegfried Blechert (* 1946), deutscher Chemiker